Salmanasser of Salmanassar kan verwijzen naar de volgende koningen van het Assyrische Rijk:
 Salmanasser I (1274 - 1245 v.Chr.)
 Salmanasser II (1031 – 1019 v. Chr.)
 Salmanasser III (858 - 824 v.Chr.)
 Salmanasser IV (783 - 773 v.Chr.)
 Salmanasser V (727 - 722 v.Chr.)